Kollisionserkennung bezeichnet

 die Kollisionserkennung im Bereich der algorithmischen Geometrie, siehe Kollisionserkennung (Algorithmische Geometrie);

 die Kollisionserkennung im Bereich der Kommunikationstechnik, siehe Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection;

 einen Bestandteil der Grafik-Hardware bei Computern, die Überlappungen bzw. Berührungen von Grafikobjekten auf dem Bildschirm erkennen kann; siehe Sprite.